East Springfield bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Springfield (Illinois), im Sangamon County
 East Springfield (Massachusetts), im Hampden County
 East Springfield (New Hampshire), im Sullivan County
 East Springfield (New York), im Otsego County
 East Springfield (Ohio), im Jefferson County
 East Springfield (Pennsylvania), im Erie County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Springfield Union School, in East Springfield, New York, ID-Nr. 96000483